A qualificatória masculina da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 aconteceu na Arena Olímpica do Rio, no Rio de Janeiro, em 6 de agosto. Os resultados determinaram os classificados para as finais das oito melhores equipes, os 24 melhores ginastas na final individual geral e os oito ginastas classificados para as finais por aparelhos (salto, solo, cavalo com alças, argolas, barras paralelas e barra fixa). 

A competição foi dividida em três subdivisões, disputadas às 10h30, 14h30 e 18h30 no horário local.

Ordem de partida

Subdivisão 1

Grupo misto 3

Grupo misto 6

Subdivisão 2

Grupo misto 4

Grupo misto 5

Subdivisão 3

Grupo misto 1

Grupo misto 2

|}

Resultados
 Qualificado para a final indicada.

1Para a classificação no individual geral é considerado apenas a nota do primeiro salto e para a classificação às finais do aparelho é considerado a média de dois saltos.

Qualificacao masculina